Vinji Vrh je krajevno ime v Sloveniji:

 Vinji Vrh, Brežice, Občina Brežice
 Vinji Vrh, Šmartno pri Litiji, Občina Šmartno pri Litiji
 Vinji Vrh, Šmarješke Toplice, Občina Šmarješke Toplice
 Vinji Vrh pri Semiču, Občina Semič

Naselja v Sloveniji